Церковь Святого Григория Просветителя ( — Сурб Григор Лусаворич, также известный как Гагикашен , Гагкашен) — армянская церковь, построенная в 1001—1020 годах царем Гагиком I непосредственно после того, как он завершил строительство собора Ани. Расположен в городе Ани, Турция.

История 
Гагикашен был построен по образцу и даже по размерам Звартноца. Церковь была раскопана в 1906 году на западной части территории города Ани, недалеко от ущелья Цахкоцадзора. Вместе с плохо сохранившимися остатками храма была извлечена каменная статуя царя Гагика I Багратуни.

Структура церкви никогда не была очень стабильной и в 1013 году пришлось провести усиление, включая добавление значительного количества дополнительной кладки вокруг двух средних колонн каждой апсиды, превратив их в опоры. Эти консолидации не увенчались успехом, и вскоре после этого церковь рухнула. 

Руины были раскопаны в 1906 году Николаем Марром. Его раскопки выявили план церкви и обнаружили множество предметов поклонения. Подробный отчет о раскопках этой церкви содержится в книге Марра 1934 года «Ани: Книжная история города и раскопки на месте городища».

Устройство церкви 
Архитектором Гагикашена был Трдат, который также проектировал собор Ани. По своему плану и размерам Гагикашен напоминал храм Звартноц. Это была трехэтажная церковь, с 36-ю окнами, 36-ю внутренними арками, и 3-мя дверьми, карнизы которых были покрыты скульптурами. После обрушения церкви в XIII веке, упавшая каменная кладка была использована для строительства домов вокруг развалин, а затем руины были покрыты землей. Ко второй половине XIX века от церкви виднелась только часть стены на холме. Поскольку сохранился только фундамент, точный внешний вид здания неизвестен.

Галерея

Примечания

Литература

Ссылки 

 KING GAGIK'S CHURCH OF SAINT GREGORY / VirtualAni

Культовые сооружения по алфавиту
Армянские храмы XI века
Армянские храмы Турции